Sälstenarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sälstenarna, Helsingfors, Nyland, 
 Sälstenarna, Lovisa, Nyland,

Se även
Sälsten
Salstenen

Robotskapade Finlandförgreningar